

Događaji 
 Perzej Makedonski postaje kraljem Makedonije

Rođenja

Smrti  
 Filip V. Makedonski